

Красноглинний — селище, Новосергієвський район, Оренбурзька область
 Красноглинний — селище, Сєровський міський округ, Свердловська область